El término Paradiso (hispanizado Paraíso) puede referirse a:

Geografía:
Paradiso, una comuna suiza del cantón del Tesino.
Paradiso, un barrio de la ciudad italiana de Florencia.

Literatura:
Paradiso, la tercera parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Paradiso, una novela del escritor cubano José Lezama Lima.

Otros:
Paradiso, una sala de conciertos en Ámsterdam.
Transporte:
 Paradiso ( Marcopolo Paradiso) , un modelo de autobús foráneo o interprovincial fabricado por Marcopolo.